Синица () река протекает по территории Черкасской и Кировоградской областей Украины, левый приток реки Южного Буга.

Гидрография 
Питание дождевое и снеговое, наблюдается летняя и зимняя межени. У населённого пункта Шамраево вблизи райцентра Благовещенское разливается, протекая по заливным лугам, используемым для выпаса скота.

Флора и фауна 
Берега реки покрыты густым камышом, в которых много водоплавающей птицы, водятся ондатра, по берегам лиса и заяц. Является излюбленным местом охоты и рыбалки.

Источники 
 Водные ресурсы и качество речных вод бассейна Южного Буга/ Под ред. В. К. Хильчевского — К.: Ника-центр, 2009. — 184 с. 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 150–152 с.

Притоки Южного Буга
Реки Черкасской области
Реки Кировоградской области